Az Európai Úszószövetség (LEN) 2014-ben az olaszországi Bergamóban rendezte meg július 1. és július 6. között a 14-15 évesek, azaz a B korosztály és a 16-18 évesek, azaz az A korosztály junior műugró-Európa-bajnokságát.

A B korosztály versenyében, a lányoknál Veres Kamilla (RLSE), a fiúknál Gacs Barnabás (BVSC) képviselte a magyar színeket, míg az A korosztályosoknál – két versenyszámban is – Ligárt Ábel (HPVK) versenyzett.

A versenyszámok időrendje 
A junior Európa-bajnokság eseményei helyi idő szerint:

A versenyen részt vevő országok 
A junior EB-n 27 nemzet 149 sportolója – 67 fiú és 82 lány – vett részt, az alábbi megbontásban:

F = fiú, L = lány

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Csapatverseny

Fiúk

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Lányok

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Jegyzetek 

jeb